Свободный Труд — название населённых пунктов в России:
 Свободный Труд — хутор в Шовгеновском районе Адыгеи.
 Свободный Труд — село в Шимановском районе Амурской области.
 Свободный Труд — посёлок в Суражском районе Брянской области.
 Свободный Труд — хутор в Каневском районе Краснодарского края.
 Свободный Труд — посёлок в Шатковском районе Нижегородской области.
 Свободный Труд — посёлок в Карасукском районе Новосибирской области.
 Свободный Труд — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Свободный Труд — хутор в Минераловодском районе Ставропольского края.
 Свободный Труд — посёлок в Камско-Устьинском районе Татарстана.